Dagda – bóstwo irlandzkie
 Dagda – miasto na Łotwie
 Dagda – jezioro